Verrall est un nom de famille pouvant faire référence à:
 Ayesha Verrall, femme politique néo-zélandaise ;
 George Henry Verrall (1848–1911), un officiel de course hippique, un entomologiste, botaniste et politicien du parti Conservateur britannique ;
 Nicholas Verrall (né en 1945), un peintre anglais.